Palembang ist eine indonesische Stadt im Südosten der Insel Sumatra. Sie ist die zweitgrößte Stadt auf der Sumatra-Insel nach Medan. Sie bildet die Hauptstadt der Provinz Südsumatra.

Palembang ist eine der ältesten Städte auf dem Malaiischen Archipel und von Südostasien. Palembang liegt am Fluss Musi an der Ostküste Südsumatras; die Stadt erstreckt sich über 369,22 Quadratkilometer und beherbergt rund 1,8 Millionen Menschen. Das macht Palembang nach Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan und Semarang zur sechstgrößten Stadt Indonesiens.

Der Fluss Musi teilt die Stadt in Seberang Ilir mit dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum auf dem nördlichen und Seberang Ulu mit dem politischen Zentrum auf dem südlichen Ufer. Die Stadt ist Verwaltungszentrum und Umschlagplatz für die in der Nähe gelegenen Erdölfelder und Kautschukplantagen. Wirtschaftlich bedeutend sind darüber hinaus Raffinerien, Schiffbau und Eisenverarbeitung. Seit 1960 gibt es eine Universität.

Geschichte 

Vom 5. bis ins 11. Jahrhundert war Palembang die Hauptstadt des buddhistisch geprägten Reichs von Srivijaya, der Abstieg begann im 11. Jahrhundert mit Piratenüberfällen aus Java und Südindien. Seit der Islamisierung Sumatras im 16. Jahrhundert war sie Hauptstadt eines Sultanats. Der niederländische Einfluss begann im 17. Jahrhundert, 1825 wurde das Sultanat abgeschafft und die Stadt kam unter niederländische Kolonialverwaltung, die bis zur Unabhängigkeit Indonesiens 1949 andauerte.

Vom 14. bis zum 15. Februar 1942 war die Stadt Schauplatz der Schlacht von Palembang zwischen dem Kaiserlich Japanischen Heer und der Kaiserlich Japanischen Marine einerseits und britischen, niederländischen, australischen und neuseeländischen Einheiten andererseits, die bis Mitte 1945 zur Besetzung Sumatras durch das Japanische Kaiserreich führte.

Verwaltungsgliederung 

Die Stadt ist unterteilt in 16 Kecamatan (Unterdistrikte) und 107 Kelurahan. Die 16 Unterdistrikte sind:

Demographie 
2021 lebten in Palembang 1.685.219 Menschen, davon 842.162 Frauen und 843.057 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 4.564 Personen pro Quadratkilometer. 93,3 Prozent der Einwohner sind Muslime, 3,4 Prozent Buddhisten, 2,0 Prozent Protestanten und 1,3 Prozent Katholiken und 0,3 Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch kleine Minderheiten von Hindus und Konfuzianern.

Transport 
Palembang verfügt über mehrere Häfen (Boom Baru, 36 Ilir und Tanjung Api-api), unter anderem mit Fährverbindungen zu der Insel Bangka und nach Banten. Traditionelle Schnellboote, Ketek genannt, transportieren Fahrgäste entlang den Flussufern.

Der Flughafen Sultan Mahmud Badaruddin II bietet nationale und internationale Verbindungen.

Sport 
Palembang ist die Heimat zweier großer Fußballvereine. Der 2007 nach Palembang umgezogene Club Sriwijaya FC, der bereits zweimal die indonesische Meisterschaft gewinnen konnte, spielt aktuell in der zweithöchsten indonesischen Liga, der Liga 2. Der 1921 gegründete Fußballverein PS Palembang spielt derzeit in der dritten Liga. Beide Vereine bestreiten ihre Heimspiele im Gelora-Sriwijaya-Stadion.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Jules Ancion (1924–2011), niederländischer Hockeyspieler
 Choo Hoey (* 1934), Dirigent
 Mohammad Ahsan (* 1987), Badmintonspieler

Weblinks 

 Palembang Daily Photos (indonesisch)
 www.palembang.go.id Webseite der Stadt (indonesisch) auch in Englisch unter "Bahasa Inggris"

Einzelnachweise 

Ort in Asien
Millionenstadt
Ort auf Sumatra
 
Kota
Hochschul- oder Universitätsstadt
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Geographie (Sumatra Selatan)